Франсиско Ајала има више значења:

 Франсиско Ајала (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Франсиско Ајала (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику